

Patronyme 

 
 Giuseppe Morabito, poète italien.
 Giuseppe Morabito, ancien chef de la 'Ndrangheta.
 Linda A. Morabito, aussi connue sous le nom de Linda Kelly, Linda Hyder et Linda Morabito-Meyer, astronome américaine.
 Marcel Morabito, universitaire français.
 Massimo Morabito, coureur cycliste luxembourgeois.
 Pascal Morabito, architecte et designer français.
 Rocco Morabito, chef de la 'Ndrangheta
 Sergio Morabito, metteur en scène d'opéra allemand d'ascendance italienne.
 Steve Morabito, cycliste professionnel suisse.
 Ora-ïto, de son vrai nom Ito Morabito, designer français.

Entreprise 
 Morabito, entreprise française de maroquinerie.
 'Ndrina Morabito, clan mafieux de la 'Ndrangheta.

Divers 
 (3106) Morabito, astéroïde de la ceinture principale.